

Patronyme 

 Baltasar Guedes de Sousa, 7e capitaine-major du Ceylan portugais ;
 Carlos Manuel Guedes Santos (né en 1989), footballeur portugais ;
 Cléber Guedes de Lima (né en 1974), footballeur brésilien ;
 Dennis Souza Guedes (né en 1980), footballeur brésilien ;
 Fabian Guedes, connu sous le nom de Bolívar (né en 1980), footballeur brésilien ;
 Frederico Chaves Guedes dit Fred (né en 1983), footballeur brésilien ;
 Gonçalo Guedes (né en 1996), footballeur portugais ;
 Luiz Carlos Guedes Stukas (né en 1980), footballeur brésilien ;
 Luís Marques Guedes (né en 1957), juriste et homme politique portugais ;
 Marcelo Antônio Guedes Filho (né en 1987), footballeur brésilien ;
 Renato Guedes (né en 1980), dessinateur de comics brésilien ;
 Ricardo Guedes (né en 1972), coureur cycliste uruguayen ;
 Róger Guedes (né en 1996), footballeur brésilien ;
 Tiago Guedes (né en 1971), réalisateur et scénariste portugais ;
 Tiago Guedes (né en 1978), chorégraphe portugais.

Toponyme 

 Faxinal dos Guedes, ville brésilienne de l'ouest de l'État de Santa Catarina

Voir aussi 
 (19875) Guedes un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes découvert en  à l'Observatoire du Mont Palomar